Brian Williams – musicista noto con lo pseudonimo di Lustmord, creatore del genere dark ambient
 Brian Williams – allenatore dello United Petrotrin
 Brian Williams – scrittore, autore di Tunnel
 Brian Carson Williams (1969-2002) – cestista statunitense
 Brian Williams (1966) – giocatore di football americano statunitense
 Brian Williams (1972) – giocatore di football americano statunitense
 Brian Williams (1979) – giocatore di football americano statunitense
 Brian Williams (1962-2007) – giocatore di rugby a 15 gallese
 Brian Williams (1959) – giornalista, direttore dellNBC Nightly News trasmesso dall'emittente americana NBC
 Brian Williams – tennista australiano

Pagine correlate 
 Bryan Williams (disambigua)